Pigeon Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Pigeon Island (South Australia)
 Pigeon Island (Mackay, Queensland)
 Pigeon Island (North Queensland)
 Pigeon Island (Whitsunday Islands)
 Pigeon Island (Houtman-Abrolhos), eine der Wallabi-Inseln
 Little Pigeon Island, eine der Wallabi-Inseln

in Neuseeland:
 Pigeon Island (Dusky Sound), Insel im Dusky Sound in der Region Southland
 Pigeon Island (Lake Wakatipu), Insel im Lake Wakatipu in der Region Southland

in den Vereinigten Staaten:
 Pigeon Island (Georgia)
 Pigeon Island (Maine)
 Pigeon Island (Wisconsin)

in Papua-Neuguinea:
 Pigeon Island (Papua-Neuguinea), eine der Credner-Inseln
 Big Pigeon Island (Papua-Neuguinea), eine der Credner-Inseln

in anderen Ländern:
 Pigeon Island (Grenadinen)
 Pigeon Island (Indien), auch Netrani
 Pigeon Island (Saint Lucia)

Siehe auch:
Dove Island
Taubeninsel